Алексей Котенко:
 Котенко, Алексей Михайлович (род. 1932) — советский металлург, Герой Социалистического труда.
 Котенко, Алексей Николаевич (1916—1986) — шофёр Юго-Западного фронта, красноармеец, Герой Социалистического Труда (1943).